Andrew, Andy ou Drew Hill peuvent faire référence à :

 Andrew Hill (1931–2007), pianiste et compositeur de jazz américain
  (né en 1951), producteur de disques et éducateur américain
  (né en 1957), producteur de musique et auteur-compositeur britannique
 Andrew Hill ou  (né en 1975), acteur et auteur-compositeur-interprète australien

Sports 

  (né en 1980), footballeur australien
  (1956-2011), joueur de football américain
  (né en 1965), footballeur anglais
  (né  1950), basketteur américain, directeur de télévision, auteur et conférencier

Autres 

 Andrew Hill (  ), député de (alors) Grande-Bretagne pour Bishop's Castle
  (1853–1922), artiste, photographe et écologiste américain
  (ouverte en 1956), du nom d'Andrew P. Hill
  (1946-2015), paléoanthropologue britannique
  (né en 1952), artiste australien du mouvement d'art progressif à Adélaïde dans les années 1970
  (1962-2016), homme politique américain
 Andy Hill, pilote de l'avion qui s'est écrasé lors de l'accident du salon aéronautique de Shoreham en 2015